Литва дворовая — прослойка служилых людей в Русском государстве XVI века, комплектуемая выходцами из Великого княжества Литовского.

История 

Литва дворовая начала появляться в ходе войн конца XV — начала XVI века, когда значительное количество литовской шляхты попало в плен в ходе первых русско-литовских войн или добровольно перешло на сторону Московского государства. Много пленных было захвачено в битве на Ведроше 1500 года, большинство из них насильно содержалось московским правительством и после окончания войны. Как правило, им не доверяли службу на западных рубежах Московского государства и они использовались в военных действиях на юге и востоке. Так, литовские «огненные стрельцы» отличились в 1505 году при обороне Нижнего Новгорода от татар. После присоединения Смоленских, Брянских и Черниговско-Северских земель к Московскому государству, большая часть местных бояр приняла московское подданство. В результате мятежа Михаила Глинского в 1508 году в Москву выехало много его сторонников, в том числе князья Друцкие и Козловские, дворянин Якуб Ивашинцов и другие.

За всеми ними и их потомками закрепился термин «литва дворовая» (эпитет «дворовая» иногда опускался). Особенно часто он встречается в так называемой «Дворовой тетради» 1550-х годов, которая отмечает наличие литвы дворовой в Ярославле, Ростове, Романове, Муроме, Можайске, Серпухове, Костроме и других городах. В 1520-е годы литвой дворовой руководил влиятельный боярин М. Ю. Захарьин-Юрьев. Наибольшим же влиянием «литва дворовая» пользовалась в период регентства Елены Глинской (1533—1538), но после достижения совершеннолетия Иваном IV в значительной степени подверглась политическим репрессиям и как особая прослойка перестала существовать.

Источники 

 Алесь Белы. Літва дваровая // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі.

Литература 

 Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. / Подг. А. А. Зимин. М. — Л., 1950.
 Зимин А. А. Россия на пороге Нового времени. М., 1972.

Армия Русского государства